Kwadwo Gyamfi-Poku, (né en 1985), joueur de football international ghanéen.
 Kwadwo Poku, (né en 1992), joueur de football ghanéen.
 Kwadwo Poku, (né en 1993), joueur de football ghanéen.